Грин Лејк има више значења:
 Округ Грин Лејк (Висконсин)
 Грин Лејк (Висконсин)